Александр Крыжановский:
 Крыжановский, Александр Владимирович — украинский театральный режиссёр, актёр.
 Крыжановский, Александр Петрович (в монашестве Смарагд; 1796—1863) — епископ Русской Православной Церкви.